Toblach–Cortina (italienisch Dobbiaco–Cortina) ist ein Volkslanglauf zwischen Toblach im Südtiroler Pustertal und Cortina d’Ampezzo in Venetien.

Geschichte 
Der Wettbewerb wird seit 1977 in der klassischen Technik ausgetragen. Die Streckenlänge des Rennens variierte dabei im Laufe der Jahre zwischen 30 und 42 km. Zur Saison 2015/16 wurde das Rennen in den Kalender der Ski Classics aufgenommen und die Strecke auf 50 km verlängert. Wegen Schneemangels konnte bei der ersten Austragung im Rahmen der Ski Classics indes nur eine Ausweichstrecke über 32 km rund um Toblach präpariert werden.

Seit 2007 wird zudem ein Freistil-Rennen über 30 km ausgetragen und eine Kombinationswertung für diejenigen Athleten, die sowohl am Freistil-Rennen als auch an dem in der klassischen Technik teilnehmen, geführt.

Auf der Strecke von Toblach–Cortina wurden seit 2010 im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups regelmäßig Verfolgungsetappen der Tour de Ski ausgetragen.

Siegerliste

Sieger in der klassischen Technik

Sieger des Freistil-Rennens

Sieger der Kombinationswertung

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 Siegerlisten des Rennens

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in Cortina d’Ampezzo
Sportveranstaltung in Toblach
Erstveranstaltung 1977
Wintersport (Italien)